EIB steht für:
 Educación Intercultural Bilingüe, siehe Interkulturelle zweisprachige Erziehung
 Erfurter Industriebahn, siehe Erfurter Bahn
 Europäischer Installationsbus, ein Standard für Gebäudeautomation, ausgeführt in KNX-Standard
 Europäische Investitionsbank
 Flugplatz Eisenach-Kindel (IATA-Code)

EiB steht für:
 Eisenbahner im Betriebsdienst
 Exbibyte (Binärpräfix), Abkürzung für 260 Bytes = 1.152.921.504.606.846.976 Bytes (1.0246); siehe Byte#Präfixe

Eib steht für:
 Exbibit (Binärpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 260 Bits = 1.152.921.504.606.846.976 Bits (1.0246); siehe Bit

Abkürzung